She Is Coming (с англ. «Она идёт») — второй мини-альбом американской певицы Майли Сайрус. Релиз пластинки состоялся 31 мая 2019 года на лейбле RCA Records.

Отзывы 
She Is Coming получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Guardian, Idolator,Los Angeles Times

Список композиций

Коммерческий успех 
She Is Coming дебютировал на пятом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 36 000 единиц, включая 12 000 копий альбома. Это 12-е вхождение певицы в лучшую десятку этого чарта.

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы, спродюсированные Джоном Каннингемом